Sainte-Clotilde steht für:
 Ste-Clotilde (Paris), Kirche in Paris
 Ste-Clotilde (Reims), Kirche in Reims

Orte:
 Sainte-Clotilde (La Réunion), Stadtteil von Saint-Denis, La Réunion
 Sainte-Clotilde (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Sainte-Clotilde-de-Beauce, Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Sainte-Clotilde-de-Horton, Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec